Град може да се отнася за:
 град – вид населено място
 град – административна единица в Сърбия от 1-во или от 2-ро ниво
 Град – село в Община Царево село, Република Македония
 Град – село в Община Брус, Расински окръг, Сърбия
 Град – село в Североизточна Словения, център на община
 Град – община в Североизточна Словения, с център с. Град
 град – вид валеж (градушка)
 град – единица за измерване на ъгли в хоризонталната равнина, използвана в геодезията, геометрията, топографията и др. (3600 = 400 g).
 „Град“ – съветска ракетна система за залпов огън

Вижте също 
 Голем град (Град) – остров на Р. Македония в Голямото Преспанско езеро
 Мали град (Мал град) – остров на Албания в Голямото Преспанско езеро
 Градец